Brandão se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlos Roberto Ferreira Brandão
 Simone Brandão
 Carlos R.F. Brandão